Рок-фестиваль(«рок-фест», англ. rock fest) — масштабний концерт рок-музики на відкритому майданчику, в якому беруть участь декілька рок-гуртів, може складатися з декількох відділень та проходити впродовж 2-3 днів.

Перші рок-фестивалі на Заході почали проводитися наприкінці 90-их років і стали важливими соціокультурними подіями. У 80-их роках з'явилася хвиля фестивалів, які проводилися з благодійною метою і були спрямовані на збір коштів.

На сьогоднішній день рок-фестивалі проводяться щорічно і фінансуються великими корпораціями. Деякі власники радіостанцій проводять так звані «радіо-фестивалі» (), запрошуючи рок-гурти відповідно до формату радіо-станції.

Список фестивалів в Україні 
 Альтернатива (Львів) — фестиваль незалежної музики (1994-1996)[1][2]
 Арт-Поле (різні міста) — музично-мистецький фестиваль (з 2009) [3]
 БезГМО (Чортків, Тернопільська область) — фестиваль рок-музики. (з 2010)
 Be Free (різні міста) — фестиваль білоруської музики (2007-2009).
 Гаряча кров (Бобровиця, Чернігівська область) — рок-фестиваль аматорських гуртів. (2012)
 Global East Festival (Київ) — фестиваль важкої музики. (з 2009)
 Дунайська січ (Ізмаїл)
 Захід (різні міста, Львівська область) — фестиваль української музики. (з 2009)
 Мазепа-Фест (Полтава) — фестиваль етно-рок музики. (з 2003)
 Підкамінь (Підкамінь, Львівська область) — фестиваль сучасної етномузики. (з 2007)
 Рок-Екзистенція (Київ) — фестиваль рок-музики. (1995-2005)
 Рок Січ (Київ) — фестиваль рок-музики. (2006-2010)
 Руйнація (Львів) — фестиваль важкої музики. (з 2006)
 Файне місто (Тернопіль) — фестиваль рок-музики (з 2013)
 Слов'янський рок (Київ) — фестиваль рок-музики.
 Stare Misto (Львів) — фестиваль рок-музики. (з 2007)
 Тарас Бульба (Дубно, Рівненська область) — фестиваль-конкурс рок-музики. (з 1991)
 Terroraiser Metal Fest (Вінниця) — фестиваль важкої музики, проводиться з 1994 року.
 У.РОК (Білгород-Дністровський, Одеська область) — фестиваль рок-музики.
 Folk Pagan Fest (Київ) - фестиваль важкої музики (паган-метал, блек-метал, фолк-метал). Проводився у 2008 та 2010 роках.
 Франко Фест (Нагуєвичі, Львівська область) — фестиваль, присвячений Івану Франку; складається з трьох сцен: музичної, літературно-мистецької та фольклорної. (2012)
 Чайка (Київ) — фестиваль рок-музики.
 Червона рута (різні міста) — фестиваль-конкурс різножанрової української музики. (з 1989)

Див. також 
 Фестиваль
 Рок-музика
 Українська рок-музика

Посилання 
 Афіша фестивалів в Україні
 «Країна фестивалів» — сайт, присвячений фестивальному життю України
 Фестивалі України (анонси, програми, вартість)

Музика
Рок-музика
Український рок